Бенджи () — уменьшительное имя от Бенджамин.

Известные носители имени 
Ниже указаны люди, известные именно как Бенджи, но не Бенджамин.
  (род. 1997; наст. имя Юи Куанг Ле) — венгерский певец и сочинитель песен.
 Грегори, Бенджи (род. 1978; наст. имя Бенджамин Грегори Херцберг) — американский актёр.
  (род. 1985; наст. имя Бенджамин Квентин Маршалл) — новозеландский регбист.
 Мэдден, Бенджи (род. 1979; наст. имя Бенджамин Леви Комбс) — американский гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte.
  (род. 1967; наст. имя Клайв Джон Уэббе) — британский певец.

  (род. 1985) — марокканский футболист, широко известный как Бенджи.

Кинематограф 
  — персонаж (собака), главный герой в серии кинофильмов и телевизионных постановок.

  — американский короткометражный документальный фильм 1951 года. Лауреат премии «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм.
 Бенджи — американский детский фильм 1974 года, первый из серии о приключениях собаки по кличке Бенджи.
  — документальный фильм 2012 года о баскетболисте .
  — американский фильм 2018 года, «перезагрузка» одноимённого фильма 1974 года.

Прочее 
  — музыкальный альбом (2014) проекта Sun Kil Moon.

См. также 
 Бен
 Бенджамин